Das Flusssystem der Peene weist außer seiner Sternförmigkeit noch weitere Besonderheiten auf. Im nördlichen Teil verlaufen viele Gewässer in Urstromtälern, deren Talgrund hier nur wenig über dem Meeresspiegel liegt und kaum Gefälle hat. Mehrere Gewässer hier sind durch Pseudobifurkationen verbunden oder erstrecken sich über Pseudobifurkationen hinweg, sodass sie abschnittsweise unterschiedliche Fließrichtungen haben. Derartige Pseudibfurkationen gibt es sowohl zu den benachbarten Einzugsgebieten des Ryck im Nordosten und der Zarow im Osten, als auch zwischen Zuflüssen der Peene. Mit eingeflochten ist auch der Anklamer Mühlgraben, der zwischen den Mündungen der Peene und der Zarow ins Stettiner Haff mündet.
Die Peene selber hat zwischen Kummerower See und Peenestrom durchgehend eine mehr als einen Meter unter dem Meeresspiegel liegende Gewässersohle. Dies und der Kummerower See als großer Windkessel im Binnenland lässt sie bei entsprechenden Wetterlagen manchmal tagelang landeinwärts strömen, siehe Beschreibung im Flussartikel zur Peene. Der von eiszeitlichen Endmoränen, Tunneltälern und Zungenendbecken geprägte Süden des Peene-Einzugsgebietes grenzt an die Mecklenburgische Seenplatte. Hier strömen die Wasserläufe durch etliche Seen.

Flusssystemtafel Peene 
Aufgenommen wurden Wasserläufe mit mindestens 10 km Länge oder einem Einzugsgebiet ab etwa 20 km². Durch Name oder Gewässerkennzahl definierte Fließgewässer von geringerer Länge sind mit aufgelistet, wenn sie zusammen mit dem nachfolgenden Teil ihres Vorfluters eine größere Länge haben als der Vorfluter. Eingetragen sind auch „Partner“ von (Pseudo-)Bifurkationen, die über deren Scheitel hinweg längere Gewässer bilden.
Eingetragen sind auch Natur- und Stauseen ab 1 ha Fläche im Verlauf oder in der Nähe aufgeführter Fließgewässer, nicht jedoch gewässerte Torfstiche.

Flusssystemtafel Anklamer Mühlgraben 

Der Anklamer Mühlgraben konnte zwar von seinem Verlauf her nie eine Mühle in den Mauern von oder vor den Toren von Anklam antreiben, aber sein Unterlauf befand sich früher im Besitz der Stadt Anklam. Das Gebiet heißt noch heute als Naturschutzgebiet Anklamer Stadtbruch.

Flusssystemtafel Zarow 

Die Tafel enthält zwei Gewässer unterhalb der Relevanzgrenzen von 10 km oder 20 km² wegen der durch Düker ermöglichten Lage ihrer Einzugsgebiete.

Weblinks 
 Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
 Geogreif – geographische Sammlungen

Fußnoten 

 Peene Flusssystem
 Peene Flusssystem
Zarow
Peene